Серге́й Анато́льевич Ткачёв () — российский футболист, полузащитник клуба «Арсенал».

Биография 
С 1996 по 2002 (либо 2001) год обучался в Богучарской средней общеобразовательной школе. После этого переехал в Воронеж, играл в футбольной команде ФЦШ-73.

Заниматься футболом начал в воронежской команде ФЦШ-73. Летом 2009 года 20-летний игрок поехал на просмотр в «Крылья Советов», где остался играть. Проведя несколько матчей за молодёжный состав самарцев, Ткачёв начал привлекаться к основе. Дебютировал в чемпионате России 30 октября 2009 года в матче 27-го тура против «Рубина» в Казани. Он вышел на замену на 83-й минуте. Первый гол в чемпионате России забил 10 мая 2010 года в матче 10-го тура против «Сибири» в Новосибирске. Он открыл счёт на 6-й минуте. В январе 2011 года побывал на просмотре в донецком «Металлурге», но подписал трёхлетний контракт с харьковским «Металлистом». В составе «Металлиста» дебютировал 5 марта 2011 года в выездном матче против полтавской «Ворсклы» (0:0), Ткачёв начал матч в основе, но на 61 минуте был заменён на Марко Девича. 14 февраля 2012 года был отдан в аренду в екатеринбургский «Урал». Неплохо проявив себя на Кубке ФНЛ, Сергей закрепился в составе и вскоре удачно дебютировал в ФНЛ. 12 марта 2012 года в игре с «Мордовией» отличился забитым мячом. 12 июля 2012 года был отдан в годичную аренду в «Севастополь».
19 июня 2013 года официально стал игроком московского «Локомотива», подписав контракт на три года. 14 июля 2013 года дебютировал в составе «Локомотива» выйдя на замену в матче с «Анжи», в этом матче он отдал голевую передачу на Романа Павлюченко, установив окончательный счёт 2:2. 21 сентября 2013 года забил свой первый гол за «Локомотив» в матче с московским «Динамо», установив окончательный счёт в матче — 3:1. 30 декабря 2014 года был отдан до конца сезона в аренду «Кубани». В «Кубани» Ткачёву удалось стать одним из лидеров команды, летом 2015 года краснодарский клуб выкупил его контракт. Однако из-за задержек по заработной плате Ткачёв разорвал контракт с «Кубанью» уже в декабре 2015 года.

11 января 2016 года по приглашению Леонида Слуцкого подписал четырёхлетний контракт с ЦСКА, отказавшись от перехода в «Штутгарт». 30 января 2016 года дебютировал в товарищеском матче против загребского «Динамо» (0:0), отыграл 46 минут, в перерыве был заменён. Первый официальный матч в составе ЦСКА провёл 6 марта 2016 года в 19-м туре против «Спартака» (1:0). До окончания сезона 2015/16 Ткачёв регулярно появлялся в составе команды, играя как в основе, так и выходя на замену. 24 июня 2016 года на правах аренды перешёл в клуб «Крылья Советов».

Сезон 2017/18 провёл в аренде в тульском «Арсенале». Под руководством Миодрага Божовича заработал 11 очков по системе «гол + пас», выходя на поле в каждой игре. За мощные дальние удары заработал от болельщиков прозвище «Русский Халк».

Достижения 
 «Металлист»
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2010/11
 «Севастополь»
 Победитель Первой лиги Украины: 2012/13
 «Локомотив» (Москва)
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2013/14
 «Кубань»
 Финалист Кубка России: 2014/15
 ЦСКА (Москва)
 Чемпион России: 2015/16
 Финалист Кубка России: 2015/16

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте ПФК ЦСКА

Футболисты России
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Севастополь»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Арсенал» Тула